Michail Sjamjonau ist der Name folgender Personen:

 Michail Sjamjonau (Ringer) (* 1984), weißrussischer Ringer
 Michail Sjamjonau (Skilangläufer) (* 1986), weißrussischer Skilangläufer und Biathlet